Maiuri ist der Familienname folgender Personen:
 Amedeo Maiuri (1886–1963), italienischer Archäologe
 Dino Maiuri (1916–1984), italienischer Drehbuchautor
 Loredana Maiuri (Majuri; * 1968), italienische Sängerin